Szwajcaria:
 Ballmoos – dawna gmina w kantonie Berno, w dawnym okręgu Fraubrunnen

Osoby:
 David von Ballmoos – szwajcarski piłkarz
 Walter Ballmoos – szwajcarski polityk